Бакшеевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область 
 Бакшеевское сельское поселение — входит в Костромской район

Омская область 
 Бакшеевское сельское поселение — входит в Тевризский район